Localidades
 Novais (São Paulo) — município brasileiro no estado de São Paulo
 Novais (Vila Nova de Famalicão) — freguesia portuguesa no concelho de Vila Nova de Famalicão

 Personalidades
 Fernando Novais, historiador e professor brasileiro
 Novaes, desenhista de histórias em quadrinhos brasileiro

Desambiguações de topônimos